Fresnes puede referirse a: 

 Fresnes, comuna de Aisne (Francia).
 Fresnes, comuna de Côte-d'Or (Francia).
 Fresnes, comuna de Loir y Cher (Francia).
 Fresnes, comuna de Valle del Marne (Francia).
 Fresnes, comuna de Yonne (Francia).